«Milkcow Blues Boogie» — третий сингл американского певца Элвиса Пресли, вышедший в январе 1955 года. Заглавная песня была импровизацией композиции «Milk Cow Blues» негритянского блюзмена Кокомо Арнольда 1934 года. Песня начинается как медленный блюз, затем Пресли обрывает мелодию, заявляя: «Погодите, ребята, что-то это не заводит меня. Давайте-ка на этот раз действительно что-нибудь новое», после чего песня возобновляется в другом темпе.

На обратной стороне сингла помещена песня «You’re a Heartbreaker», написанная Джеком Сэлли, театральным управляющим, после того, как он услышал, что продюсер Пресли Сэм Филлипс ищет свежий материал для звезды своего лейбла.

Другие версии 
«Milk Cow Blues» Арнольда исполняло множество музыкантов — от блюза до рока, — в то время как версии собственно «Milkcow Blues Boogie» встречаются реже. В 1992 году Скотти Мур — оригинальный участник записи песни Пресли — и Карл Перкинс записали «Milkcow Blues Boogie» для своего совместного альбома «706 ReUnion». Британская рок-группа The Kinks делала кавер для своего третьего студийного альбома The Kink Kontroversy

Песни Элвиса Пресли
Песни по алфавиту
Синглы Элвиса Пресли
Песни The Kinks